Лапинський або Лапінський — східноєвропейське прізвище.

Лапинський 
 Лапинський Євген Валентинович (1942—1999) — український волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Лапинський Яків Наумович — радянський, український композитор.

Лапінський 
 Теофіл Лапінський (1827—1886) — польський військовик.
 Лапінський Ігор Леонтійович (нар. 1944)  — київський поет.
 Лапінський Михайло Микитович (1862—1949) — український лікар-психіатр, невролог.
 Лапінський Олег Мирославович (1985—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Томаш Лапінський (пол. Tomasz Łapiński; нар. 1 серпня 1969, Лапи, Польща) — польський футболіст.

Українські прізвища
Польські прізвища